Der Rothmans Grand Prix 1984 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1984/85 mit Einfluss auf die Weltrangliste. Das Turnier wurde, erstmals unter dem Namen Grand Prix, vom 20. bis zum 28. Oktober 1984 im Hexagon Theatre im englischen Reading ausgetragen. Im Finale konnte Dennis Taylor mit einem 10:2-Sieg über Cliff Thorburn sein erstes Ranglistenturnier gewinnen. Das höchste Break des Turniers spielte mit einem 130er-Break Steve Davis.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr vervierfachte sich das Preisgeld fast auf 225.000 Pfund Sterling, was auch daran lag, dass das Turnier mit der Tabakfirma Rothmans erstmals einen Sponsor hatte. Von den 225.000 £ entfielen 20 % auf den Sieger sowie etwa 10 % auf den Finalisten, wobei das Preisgeld für den Sieger im Wert von 45.000 £ das neue Rekordpreisgeld für den Sieger war, da es genau 1.000 £ höher lag als das der letzten Weltmeisterschaft.

Turnierverlauf 
Für die Hauptrunde waren die besten 32 Spieler der Weltrangliste direkt qualifiziert, hinzu kamen 32 Spieler, die in der Qualifikation gewonnen hatten. Bis einschließlich zum Viertelfinale wurde im Modus Best of 9 Frames, das Halbfinale im Modus Best of 17 Frames und das Endspiel im Modus Best of 19 Frames gespielt.

Finale 
Der Nordire Dennis Taylor wollte eigentlich gar nicht beim Grand Prix antreten, da er nach dem Tod seiner Mutter jegliches Interesse am Snooker spielen verloren hatte. Allerdings konnte seine Familie ihn dazu überreden, doch zu spielen und für seine Mutter zu spielen. Im Laufe des Turnieres besiegte er unter anderem den sechsfachen Weltmeister Ray Reardon, den Kanadier Kirk Stevens sowie den überraschenden Halbfinalisten Neal Foulds, sodass er sein zweites Ranglistenturnierfinale – nach dem verlorenen WM-Finale 1979 – erreichte. Er traf auf Ex-Weltmeister Cliff Thorburn, der es eine Runde zuvor geschafft hatte, Steve Davis zum ersten Mal seit dem Masters 1984 in einem wichtigen Turnier zu besiegen.

Das Match startete ausgeglichen; nach vier gespielten Frames stand es 2:2. Allerdings konnte Thorburn ab diesem Zeitpunkt seinem Gegner nicht mehr entgegensetzen: Taylor gewann Frame nach Frame, darunter mithilfe eines Century Break, und gewann das Finale mit 10:2. Für Taylor war es der erste Sieg in einem Ranglistenturnier und schon zum Ende der Saison konnte er sein nächstes Ranglistenturnier gewinnen: Mit 18:17 besiegte er Steve Davis im Finale der Snookerweltmeisterschaft.

Qualifikation 
Vor dem Turnier wurde zwischen dem 9. und dem 16. Oktober 1984 insgesamt zwei Qualifikationsrunden abgehalten, um das Teilnehmerfeld mit 32 Qualifikanten zu komplettieren. In einer ersten Runde traten in zwei Spielen insgesamt vier Spieler gegeneinander an, die die zweite Runde vervollständigten. In dieser traten größtenteils alle Spieler auf den Weltranglistenplätzen 33 bis 61 – mit Ausnahme zweier Spieler, die nicht teilnahmen – auf jeweils einen Spieler auf dem mehrfach geteilten 62. Platz, wobei die restlichen Partien mit Spielen zwischen zwei auf diesem 62. Platz geführten Spielern besetzt wurden.

Erste Runde 

|}

Zweite Runde 

|}

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden von acht Spielern insgesamt zwölf Century Breaks gespielt, wobei alle innerhalb der Hauptrunden gespielt wurden.

Einzelnachweise 

1984
Snookerveranstaltung 1984
Billardturnier in Reading